Ware kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Ware, Antarktis,

Storbritannien 

 Ware, England, Hertfordshire, East Hertfordshire, 
 Ware, Devon, ort, England, East Devon, Uplyme, 
 Ware, Kent, ort, England, Dover, Ash,

USA 

 Ware, Massachusetts, ort, Massachusetts, Hampshire County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar